Попере́чный — посёлок в Туркменском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 109 км.

Расстояние до районного центра: 15 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Вторая ферма совхоза «Туркменский» Петровского сельского района переименован в посёлок Поперечный.

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Летнеставочный сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 66 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Противоэрозионный пруд № 18 «Поперечный» на реке Ягурка.
 К северу от посёлка находится общественное открытое кладбище площадью 4806 м².

Памятники 
 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 1965 год.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Туркменского района